Ву́лиця Ма́ршала Москале́нка (також Ву́лиця Москале́нка) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Маршала Москаленка — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Москаленка — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Маршала Москаленка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Москаленка — вулиця в місті Липовець Вінницької області.
 Вулиця Маршала Москаленка — вулиця в місті Лозова Харківської області.
 Вулиця Москаленка — вулиця в місті Новий Буг Миколаївської області.
 Вулиця Маршала Москаленка — вулиця в місті Покровськ Донецької області.
 Вулиця Москаленка — вулиця в місті Харків.

Колишні назви:
 Вулиця Москаленка — колишня назва вулиці Генерала Григоренка в місті Вінниця.

Вулиці, названі на честь людей